Collinston ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Collinston (Louisiana)
 Collinston (Utah)

Siehe auch:
 Collinstown